Rainbows bezeichnet
einen 1985 in den USA gegründeten Verein, siehe Rainbows (Organisation)
eine deutsche Beat-Band der 1960er-Jahre, siehe Rainbows (Band)